Закриничье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Закриничье — деревня в Логойском районе Минской области.

Украина 
 Закриничье — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Закриничье — село в Барановском районе Житомирской области.
 Закриничье — село в Красиловском районе Хмельницкой области.